Marcé, commune de Maine-et-Loire
 Marcé, ancienne commune de Loir-et-Cher, aujourd'hui rattaché à Montrouveau
 Marcé-sur-Esves, commune d'Indre-et-Loire

Voir aussi
Rosa Marcé, joueuse de rugby à XV
Louis Henri François de Marcé, général de la Révolution française
 Louis Victor Marcé (1828-1864), médecin aliéniste français
 Roland de Marcé, dramaturge français